Bitwy:
 bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w 1509
 bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w 1530
 bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w 1616
 bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w 1621
 bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w 1673
Obrazy:
 Bitwa pod Chocimiem – obraz Stanisława Batowskiego-Kaczora
 Bitwa pod Chocimiem – obraz Józefa Brandta
 Bitwa pod Chocimiem – obraz Franciszka Smuglewicza

Przypisy